Reibeisenhaut ist ein umgangssprachlicher Begriff für folgende Krankheitsbilder:

 Mucinosis follicularis
 Lichen pilaris (Syn.: Keratosis pilaris, Keratosis follicularis)